Кэролайн Гилкрист Рей (Ри)  ( /ˈreɪ/, род. 13 апреля 1964) — канадская стэндап комедиантка, актриса, создатель и ведущая американской версии шоу The Biggest Loser, после окончания третьего сезона её сменила Элисон Суини. Известна ролью Хильды Спеллман в сериале «Сабрина — маленькая ведьма», ролью Линетт Хансен в телефильме «У мамы свидание с вампиром», а также работой в собственном «Шоу Кэролайн Рей», где Кэролайн сменила Рози О’Доннелл.

Ранние годы 
Кэролайн Рей родилась и выросла в Монреале. Её мать Марджори Рей работала продавщицей антиквариата, отец Дэвид был акушером-гинекологом. У Кэролайн есть две сестры — Синтия и Селия. Она окончила частную школу для девочек The Study в Уэстмаунте и Университет Далхаузи в Новой Шотландии.

Карьера 
Карьера в кинематографе для Кэролайн Рей началась в массовке канадского фильма «Фрикадельки 3». В 1989 году Рей переехала в Нью-Йорк для обучения стэндап комедии в «Новой школе».

По утверждению Рей, настоящее её обучение началось на первых выступлениях в комедийном клубе Catch a Rising Star. Выступая по всему Нью-Йорку она быстро завоевала популярность и репутацию хорошего комика. В это же время Рей участвовала в различных комедийных шоу на MTV, также принесших ей некоторую известность. После этого Рей решает переехать в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру в Голливуде. Голливудский дебют Рей состоялся в сериале NBC «Прайд и Джой», где она сыграла с Джереми Пивеном. Широкую известность актрисе принесла роль тёти Хильды в сериале «Сабрина — маленькая ведьма».

В 2002 году Рей запустила собственное «Шоу Кэролайн Рей», в 2004 она запустила реалити-шоу The Biggest Loser на канале NBC. Первый сезон этого шоу стал настолько популярным, что его стали транслировать в 70 странах мира, сделав Рей известной телезвездой. После трёх сезонов Рей покинула шоу. В 2005 году Рей сыграла небольшую роль в фильме «Идеальный мужчина». С 2007 по 2015 годы Кэролайн Рей озвучивала роль Линды Флинн в мультсериале «Финес и Ферб». В 2013 году сыграла эпизодическую роль матери в комедийном сериале «Папочка».

Личная жизнь 
20 октября 2008 года у Кэролайн родилась дочь, которую назвали Ава Рей Экономопулос.

Ссылки 
 Официальный сайт

Комики Канады
Киноактрисы США